hrabstwo Elmore (ang. Elmore County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Elmore (ang. Elmore County) w USA, w stanie Idaho